Карл Петерс:
 Петерс, Карл (1856—1918) — германский колониальный деятель.
 Петерс, Карл Карлович (1824—1895) — российский государственный деятель, правовед, сенатор. Действительный тайный советник (1885).
 Петерс, Карл Фридрих (1779—1827) — немецкий музыкальный издатель (Edition Peters).
 Петерс, Карл-Фридрих-Вильгельм (1844—1894) — немецкий астроном.